Název Ochozský potok má více vodních toků:

 Ochozský potok (přítok Pilavky) – malý pravostranný přítok Pilavky v okrese Prostějov
 Ochozský potok (přítok Říčky) – pravostranný přítok Říčky v okrese Brno-venkov
 Ochozský potok (přítok Šlapanky) – pravostranný přítok Šlapanky v okrese Jihlava